

Sigle 
 Metadati Amministrativi Gestionali – organizzazione degli oggetti digitali nel caso di metadati strutturali
 Metal-arc Active Gas – procedimento di saldatura di metalli in gas di protezione
 Museo Alto Garda – museo trentino con sede a Riva del Garda e sezione ad Arco
 Mutua autogestione
 Myelin-associated glycoprotein – glicoproteina associata alla mielina

Codici 
 MAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Madang (Papua Nuova Guinea)
 mag – codice ISO 639-3 della lingua magadhi

Mineralogia 
 Mag – abbreviazione di magnetite

Altro 
 MAG – sparatutto in prima persona per PlayStation 3
 mag – Simbolo del miriagrammo

Note